Wingrave est un village du Buckinghamshire au Royaume-Uni.
 Wingrave est un film égyptien anglophone d'Ahmed Khalifa, sorti en 2007.